Phantasy Star:

 Phantasy Star — серия компьютерных ролевых игр.
 Phantasy Star — первая игра в одноимённой серии.
 Phantasy Star Adventure — текстовая ролевая видеоигра от первого лица, разработанная компанией Sega.
 Phantasy Star II — японская ролевая игра, выпущенная подразделением Sega AM7 компании SEGA.
 Phantasy Star III: Generations of Doom — традиционная консольная ролевая игра, выпущенная для домашней консоли Sega Mega Drive (Sega Genesis).
 Phantasy Star IV: The End of the Millennium — консольная ролевая игра, вышедшая для Mega Drive.